Араблінський Балакіші Алі-бек — російський воєначальник
 Араблінський Гусейн Мамед-огли — азербайджанський актор і режисер